Patriota – colui che si impegna profusamente in nome della patria
 Patriota – partito politico brasiliano
 Antonio Patriota – politico brasiliano
 Patriota – pseudonimo di Jeffrey Mace, personaggio dell'Universo Marvel
 Patriota – personaggio del fumetto The Boys

Pagine correlate 
 Patriot
 Patrioti (disambigua)
 Patriots

Altri progetti